Коричневая американская геоемида (Rhinoclemmys pulcherrima) — вид черепах семейства азиатских пресноводных черепахи.

Внешний вид и строение 
Общая длина карапакса достигает 20 см. Голова маленькая вытянутым рылом и крючковатым клювом. Карапакс уплощен с очень небольшим килем. Пластрон довольно большой, у самцов на нем вогнутость. У самцов большей и толще хвост чем у самок. Плавательные перепонки на лапах отсутствуют. Впрочем, на конечностях есть большие щитки.

Голова коричневая. Широкая желтая или красная полоса тянется от орбиты глаза к шее, но может отсутствовать. Другая полоса идет под глазом к щитку, где соединяется с такой же полосой от верхней челюсти. Также полосы идут от глаза до кончика морды. Карапакс коричнево-черный с желтой пигментацией. Окраска карапакса и рисунок могут сильно колебаться. Перепонка и пластрон желтые по краям и коричнево-черные в центре, образуют таким образом, нечто вроде светлого кольца вокруг темной изнутри. Отсюда происходит латинское название этой черепахи. Щитки на лапах желтого цвета с темными полосками.

Образ жизни 
Предпочитает горные леса. Ведет наземный образ жизни. Активна утром. Также активна сразу после сильных дождей. В жару ищет водоемы и погружается в воду. Встречается на высоте до 1500 м над уровнем моря. Питается папоротником, листьями кустарников, молодой порослью, фруктами.

Самка откладывает яйца в течение всего года. В кладке 1—2 эллиптических яйца 70 на 37 мм. Размер новорожденных черепашат 63 мм.

Распространение 
Коричневая американская геоемида встречается в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гондурасе, Никарагуа и Панаме.

Примечания

Литература 
 Köhler, G. 2000. Reptilien und Amphibien Mittelamerikas, Bd 1: Krokodile, Schildkröten, Echsen. Herpeton Verlag, Offenbach, 158 pp.
 Ernst, C H 1981. Rhinoclemmys Fitzinger, Neotropical forest terrapins. Catalogue of American Amphibians and Reptiles No. 274: 1-2

Животные, описанные в 1860 году
Азиатские пресноводные черепахи
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Пресмыкающиеся Южной Америки